

Sigle 
 Contingent Credit Line – linea di credito contingente
 Controllo Circolazione Linee – Sistema di controllo della circolazione ferroviaria utilizzato da Rete Ferroviaria Italiana

Codici 
 CCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chinchilla (Australia)

Mineralogia 
 Ccl – abbreviazione di crisocolla

Note